

Sigle 
Zentralstelle zur Erforschung der Kriegschuldfrage – centro per lo studio delle cause della guerra
Zentralstelle für Kreditinformation – centro di informazioni di credito

Altro 
Zek – cantante malese
Zek – personaggio di Star Trek